Hyponephele calsona är en fjärilsart som beskrevs av Hans Fruhstorfer. Hyponephele calsona ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
calsona